en cyrillique : Владимир Козлов
 Vladimir Kozlov (1946-), footballeur international soviétique ;
 Vladimir Kozlov (1956-), réalisateur, scénariste français d'origine soviétique ;
 Vladimir Kozlov (1958-), bobeur soviétique, champion olympique en 1988 ;
 , (1972-), écrivain russe ;
 Uladzimir Kazlou (1985-), athlète biélorusse, lanceur de javelot.

Pseudonyme 

 , pseudonyme du catcheur ukrainien Oleg Prudius (1979-).

Notes et références